Черка́ссы — многозначное слово:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Черкассы — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Черкассы — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Черкассы — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Черкассы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Черкассы — агрогородок в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Черкассы — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Черкассы — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Черкассы — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Черкассы — хутор в Октябрьском районе Курской области.
 Черкассы — село в Елецком районе Липецкой области.
 Черкассы — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Черкассы — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Черкассы — село в Каменском районе Тульской области.

Украина 
 Черкассы — город, административный центр Черкасской области.

Другое 
 Черкассы — микрорайон в Твери.
 Черкассы — аэропорт в городе Черкассы.
 «Черкассы» — корабль противоминной обороны морской зоны ВМС Украины.
 Черкассы — крупная станция перекачки нефтепродуктов (ЛПДС) рядом с селом Черкассы на северо-востоке Уфы. 
 Черкассы (черкасы) — название запорожских казаков до XVIII века на Руси и Крыму.
 Черкассы чёрные — устаревшее название адыгов.
 «Черкассы» — название футбольного клуба «Днепр» (Черкассы) в 1997—2004 годах
 «Черкассы-2» — фарм-клуб ФК Черкассы, существовавший в 2000—2001
 Черкассы — украинский кинофильм о подвиге одноимённого морского тральщика.

См. также 
 Черкасы
 Новые Черкассы — посёлок в Орджоникидзевском районе Уфы.
 Кинель-Черкассы — село в Самарской области, административный центр Кинель-Черкасского района.